Марко (Márkó) — село в повіті Веспрем в Угорщині. На 2014 рік проживало 1212 мешканців.

Зовнішні посилання 

 Карта вулиць (угорська)

Веспрем (медьє)